Sverresborg (Bergen), een fort in de Noorse stad Bergen
 Sverresborg (Trondheim), burcht en museum in de regio Trøndelag